Atenizus är ett släkte av skalbaggar. Atenizus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Atenizus